С момента основания Чемпионшипа Футбольной лиги в 2004 году, 39 различных игроков забили в общей сложности 54 хет-триков. Первым игроком, оформившим хет-трик в Чемпионшипе Футбольной лиги, стал англичанин Дэйв Китсон, забивший три гола за «Рединг» в матче против «Джиллингема» 18 сентября 2004 года, в котором его команда одержала победу со счётом 3:1. Рекордсменом по наибольшему количеству хет-триков является Джейми Кьюретон, который забил четыре хет-трика.

Три игрока забили более трёх голов в одном матче, а именно четыре, это Брайан Дин, Крис Ивелумо и Майкл Чопра. Крис Ивелумо забивал хет-трики за три разных клуба: «Бернли», «Колчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон Уондерерс».

Список хет-триков

Статистика по игрокам 
В таблице приведено количество хет-триков для игроков, сделавших 2 и более хет-трика.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Хет-трики
Английский чемпионшип